SMS Friedrich der Große ist der Name folgender Schiffe:

* SMS Friedrich der Große (1874), ein Panzerschiff der Kaiserlichen Marine
 SMS Friedrich der Große (1911), ein Großlinienschiff der Kaiserlichen Marine